Mauro peut désigner : 
 Mauro, cardinal italien créé en 1207, décédé en 1225 ;
 Mauro (1990-), Mauro Silva Sousa, footballeur brésilien.
 Mauro Silva (1968-), Mauro da Silva Gomes, footballeur brésilien.
 Vincent Mauro (1943-), arbitre américain de soccer

Personnages 
 Ilaria Mauro, footboleuse italienne (1988- ...)

Voir aussi